Vålerenga Fotball er en norsk fodboldklub fra Oslo. Den er grundlagt i 1913, og opkaldt efter bydelen Vålerenga, hvori klubben holder til. Klubben spiller i Tippeligaen. Vålerenga har vundet den norske pokalturnering fire gange og det norske fodboldmesterskab fem gange, senest i 2005. De endte som nr. 10 i Tippeligaen i 2016.

Vålerengas hjemmebane har siden oktober 2005 være Ullevaal Stadion, som også er hjemmebane for . Det tidligere stadion var Bislett Stadion, som også afholdt skøjteløb og andre baneløb udover fodbold, det afholdt også Vinter-OL 1952.

Europæisk deltagelse

Spillertrup 

 1 Christian Kjetil Haug, målmand 
 2 Christian Borchgrevink 
 3 Johan Lædre Bjørdal 
 4 Jonatan Tollås 
 5 Felipe Carvalho, forsvar 
 6 Herolind Shala, midtbane 
 7 Deyver Vega 
 8 Magnus Lekven 
 9 Aron Dønnum 
 10 Matthías Vilhjálmsson 
 11 Bård Finne 
 13 Kristoffer Klaesson 
 15 Odin Thiago Holm 
 17 Ousmane Camara 
 18 Fredrik Holmé 
 20 Benjamin Stokke 
 22 Ivan Näsberg 
 23 Felix Horn Myhre 
 25 Sam Adekugbe 
 26 Osame Sahraoui 
 29 Oskar Opsahl 
 31 Brage Skaret 
 33 Amin Nouri

Referencer

Eksterne henvisninger 
 "Legendarisk sesong. Sesongen 1996 var en av de kjipeste i Vålerengas historie. Det ble nedrykk, og Kuvicek-saken red klubben som en mare. Ting så bekmørkt ut, men lite visste vi om at sesongen 1997 skulle bli fantastisk."

Fodboldklubber i Norge
Etableret i 1913
Gamle Oslo